LBV est un sigle, qui signifie :
 En astronomie, Luminous Blue Variable, un type d'étoiles variables, massives et chaudes ;
 Late Bottled Vintage, un procédé de mise en bouteille tardive, notamment pour le Porto.

Sigle de 3 caractères